Osoby:
 Hans Poelzig – niemiecki architekt
 Marlene Moeschke-Poelzig – niemiecka rzeźbiarka
 Peter Poelzig – niemiecki architekt

Zobacz też :
 Pölzig